

Cinema 
The Gray Man, film del 2002
The Gray Man, film del 2007
The Gray Man, film del 2022

Letteratura 
The Gray Man, romanzo del 2009